bō (od jap. roku-shaku-bō) – długi kij, broń drzewcowa stosowana w japońskich sztukach walki, m.in. bōjutsu. Jego odpowiednikiem jest quarterstaff.
 Bo – miasto w Sierra Leone, siedziba dystryktu o tej samej nazwie.
 Bo – dystrykt w Sierra Leone
 Bô – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Bo – konkubina chińskiego cesarza Liu Banga.
 bo – kod ISO 3166-1 dla Boliwii, zobacz też: .bo.
 Jan Bo – solowy projekt Jana Borysewicza.
 Bo – zły duch mieszkający w pobliżu wód i lasów. Dizu (Etiopia).
 bo – język
 Bo – pies byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy.